Джон Прайн (; 10 октября 1946, Мейвуд, США — 7 апреля 2020, Нашвилл, США) — американский автор-исполнитель, работавший преимущественно в жанрах кантри и фолк.

Обладатель двух премий «Грэмми» в категории «Лучший современный фолк-альбом» — за пластинки Missing Years (1991) и Fair & Square (2005). Его дебютная работа John Prine (1971) входит в список «500 величайших альбомов всех времен» журнала Rolling Stone. В 2015 году она же была включена в Зал славы «Грэмми».

Обладатель трёх наград Americana Music Honors & Awards — «За жизненные достижения в сочинении песен» (2003) и дважды как «Лучший исполнитель года» (2005; 2017). Среди других почестей — членство в Зале славы авторов песен Нэшвилла и награда «За жизненные достижения в сочинении песен» от BBC Radio 2. В 2020 году артист получил специальную премию «Грэмми» за жизненные достижения — Grammy Lifetime Achivement Award.

Являлся широко востребованным автором. Его композиции исполняли Джонни Кэш, Крис Кристофферсон, Дуайт Йокам, Джон Фогерти, Джоан Баэз, Бонни Рэйтт, Дон Уильямс, Джон Денвер, Таня Такер и многие другие. Как исполнитель сотрудничал с Брюсом Спрингстином, Томом Петти, Эммилу Харрис, Элисон Краусс, Тришей Йервуд, Конни Смит.

Скончался от осложнений коронавирусной инфекции в медицинском центре Университета Вандербильда в Нашвилле 7 апреля 2020 года.

Биография 
 См. также «John Prine Early life» в английском разделе.
Родился в местечке Мэйвуд (пригород Чикаго, штат Иллинойс, США). Под влиянием деда, когда-то выступавшего с кантри-музыкантом и поэтом Мерлом Трэвисом, в 14 лет начал учиться игре на гитаре у своего старшего брата.

Награды и номинации

Grammy Awards 
Прайн имеет три награды «Грэмми», а в общей сложности номинировался 11 раз.

Другие награды 
 В 2005 году по предложению поэта-лауреата США Тэда Кузера Джон Прайн стал первым автором-исполнителем песен, который выступал в Библиотеке Конгресса.
 Получил три награды Americana Music Honors & Awards — «За жизненные достижения в сочинении песен» (2003) и дважды как «Лучший исполнитель года» (2005; 2017).
 В 2016 году стал лауреатом премии литературного мастерства Song Lyrics of Literary Excellence Award от имени PEN New England (объединение поэтов Новой Англии — северо-восточных штатов США).

Дискография 
 См. также «John Prine Discography» в английском разделе.

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт 

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Фолк-вокалисты США
Умершие от COVID-19 в США
Члены Зала славы авторов песен